Blizzard Entertainment – przedsiębiorstwo produkujące gry komputerowe
 blizzard – rodzaj wiatru
 Blizzard Ski – przedsiębiorstwo produkujące sprzęt narciarski